Il singolare del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Heinz Günthardt che ha battuto in finale Gene Mayer 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Gene Mayer (finale)
 John Sadri (quarti di finale)
 Stan Smith (primo turno)
 Ivan Lendl (semifinali)

 Tim Gullikson (primo turno)
 Adriano Panatta (secondo turno)
 Vijay Amritraj (quarti di finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1980